Arnao de Flandes (mort vers 1544), maître verrier
Arnao de Flandes, fils du premier